

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Salamony – część wsi Szaniawy-Poniaty w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Salamony – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Salamony – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków